Cortes de Aragón puede referirse a:

 Cortes de Aragón, la actual institución legislativa y de control de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Cortes de Aragón (Antiguo Régimen) es el nombre por el que se conoce a las reuniones de Cortes convocadas por el rey de Aragón a las que asistían representantes de los brazos aragoneses. Podían ser:
 Cortes del Reino de Aragón, aquellas a las que solo se convocaban a los brazos aragoneses.
 Cortes Generales de Aragón, aquellas a las que también se convocaban a los catalanes y, posteriormente, valencianos y mallorquines.
 Cortes de Aragón, el nombre de un municipio de la provincia de Teruel.